Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 1982 im Dameneinzel im Badminton.

Ergebnisse

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games

1982
Badminton
Badminton 1982
Badmintonwettbewerb in Brisbane
Frauenbadmintonwettbewerb